Labatut (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Labatut (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Labatut (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje